Ойда:
 Ойда — афразийский язык в Эфиопии.
 «Ойда» — песня российского рэпера Оксимирона.